Elvis Peeters, het pseudoniem van Belgisch muzikant Jos Verlooy
 Jos Verlooy (ruiter), een Belgische springruiter